Ken Ograjenšek (né le  à Celje en Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK Celje, il débute en senior dans le championnat de Slovénie avec le SD Alfa en 2007. Deux ans plus tard, il rejoint l'équipe réserve du HDD Olimpija Ljubljana, HD HS Olimpija. Il intègre l'équipe première dans le championnat d'Autriche en 2011. Il remporte le championnat slovène en 2012, 2013 et 2014 avec le HDD Olimpija Ljubljana.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Slovénie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il prend part avec la Slovénie à l'Universiade d'hiver 2011. Le , il honore sa première sélection senior lors d'un match amical contre la Hongrie.

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde moins de 18 ans 
2009 : termine meilleur pointeur de la division 2, groupe A.
2009 : termine meilleur passeur de la division 2, groupe A.

Slohokej Liga 
2011 : nommé meilleur attaquant.
2011 : termine meilleur pointeur.
2011 : termine meilleur passeur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 || HK Maribor || Ligue Slovène Jr. || 18|| 4|| 6|| 10|| 12|| 2|| 1|| 1|| 2|| 4 
|-
| 2007-2008 || ŠD Alfa || Ligue Slovène Jr. || 21|| 25|| 17|| 42|| 56|| 2|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
| 2007-2008 || ŠD Alfa || Državno Prvenstvo || 22|| 4|| 8|| 12|| 8|| || || || || 
|-
| 2008-2009 || HK Celje || Ligue Slovène Jr. || 28|| 36|| 61|| 97|| 44|| 2|| 0|| 2|| 2|| 24
|-
| 2008-2009 || ŠD Alfa || Državno Prvenstvo || 18|| 4|| 13|| 17|| 14|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || HK Celje || Ligue Slovène Jr. || 19|| 43|| 35|| 78|| 52|| 2|| 3|| 0|| 3|| 4
|-
| 2009-2010 || HD HS Olimpija|| Slohokej Liga || 26|| 14|| 25|| 39|| 16|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010 || HD HS Olimpija || Državno Prvenstvo || 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || HD HS Olimpija || Slohokej Liga || 27|| 22|| 52|| 74|| 20|| 16|| 4|| 16|| 20|| 4
|-
| 2011-2012 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL|| 50|| 1|| 6|| 7|| 12|| 11|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2011-2012 ||HDD Olimpija Ljubljana || Državno Prvenstvo || -|| -|| -|| -|| -|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || HK Olimpija Ljubljana || Slohokej Liga || 9|| 5|| 13|| 18|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 39|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 ||HDD Olimpija Ljubljana || Državno Prvenstvo || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 54|| 16|| 19|| 35|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 ||HDD Olimpija Ljubljana || Državno Prvenstvo || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 6|| 1|| 7|| 4
|-
| 2014-2015 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 25 || 9 || 12 || 21 || 34 || 23 || 4 || 9 || 13 || 28
|-
| 2015-2016 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 26 || 16 || 19 || 35 || 18 || 12 || 9 || 9 || 18 || 18
|-
| 2016-2017 ||Graz 99ers || EBEL || 53|| 7|| 21|| 28|| 14|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2017-2018 ||Graz 99ers || EBEL || 50|| 11|| 23|| 34|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 ||Graz 99ers || EBEL || 38|| 10|| 16|| 26|| 12|| 10|| 2|| 6|| 8|| 2
|-
| 2019-2020 ||Graz 99ers || EBEL ||  46|| 11|| 29|| 40|| 20|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2020-2021 ||Graz 99ers || ICEHL || 48 || 8 || 15 || 23 || 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Graz 99ers || ICEHL ||  ||

Au niveau international 

| 2008 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 2|| 1|| 3|| 0|| -5|| align="left"|Sixième de la division 1, groupe A
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde 18 ans || 5|| 7|| 9|| 16|| 14|| 0|| align="left"| Médaille d'argent de la division 2, groupe A
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 1|| 0|| 1|| 0|| -1|| align="left"| Médaille de bronze de la division 1, groupe A
|-
| 2011 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 6|| 1|| 7|| 4|| +2|| align="left"| Médaille d'argent de la division 1, groupe B
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -2|| align="left"| Seizième place

Roller in line hockey 
Il a pratiqué le Roller in line hockey durant l'intersaison. Il est membre de la sélection de Slovénie.

Statistiques en club

Statistiques internationales

Références 

Naissance à Celje
Naissance en août 1991
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Maribor
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur du Graz 99ers
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018